Schdaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Schdanowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine.

 Stadt in der Oblast Donezk, siehe Schdaniwka

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka, siehe Schdaniwka (Mahdalyniwka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch, siehe Schdaniwka (Drohobytsch)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk, siehe Schdaniwka (Chmilnyk)